Фама:

 Фама — греческо-римская богиня молвы или сказания.
 (408) Фама — астероид, открытый в 1895 году.
 Фама, Юджин (род. 1939) — американский экономист.
 Фама (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.